Le tournoi de tennis de Bogota est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier III, se dispute du 23 au .

Fabiola Zuluaga remporte le simple dames. En finale, elle bat María Antonia Sánchez Lorenzo, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbara Schwartz et Jasmin Wöhr.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
Bogota
Sport en Colombie en 2004
Tennis en février 2004